El espacio de las formas diferenciales es un conjunto matemático que se utiliza en el estudio de la geometría diferencial y la topología. Se compone de todas las formas diferenciales que cumplen ciertas propiedades, y es una herramienta fundamental en la teoría de campos y la física matemática.

Una forma diferencial es una expresión matemática que representa una cantidad física que puede variar de un punto a otro en un espacio tridimensional. Por ejemplo, la temperatura es una forma diferencial en una región determinada, ya que puede variar de un lugar a otro. Las formas diferenciales se pueden combinar y manipular matemáticamente para obtener nuevas formas y para estudiar cómo varían las cantidades físicas a lo largo del espacio.

El espacio de las formas diferenciales es un conjunto abstracto que se utiliza para clasificar y estudiar las formas diferenciales. Se puede considerar como un espacio de dimensiones infinitas, en el que cada punto representa a una forma diferencial diferente. Los puntos del espacio de las formas diferenciales se pueden conectar mediante líneas y superficies, lo que permite visualizar y estudiar las relaciones entre las formas diferenciales.

El espacio de las formas diferenciales tiene muchas aplicaciones prácticas en la física matemática y la geometría diferencial. Por ejemplo, se utiliza en la teoría de campos para describir la distribución de una cantidad física a lo largo del espacio, como el campo electromagnético o el campo gravitatorio. También se utiliza en la topología para estudiar la forma y la estructura de los objetos en el espacio.

En resumen, el espacio de las formas diferenciales es un conjunto matemático fundamental en la teoría de campos y la topología, y tiene muchas aplicaciones prácticas en la física matemática y la geometría diferencial. Su capacidad para clasificar y estudiar las formas diferenciales permite a los matemáticos y físicos comprender mejor cómo varían las cantidades físicas a lo largo del espacio y cómo se relacionan entre sí.

Referencias